Ullersdorf, frazione della città di Radeberg
 Ullersdorf, frazione del comune di Jamlitz